Az Ini vagy INI jelentései:

Személyek

 Ini (Niuszerré) egyiptomi uralkodó
 Ini (Kakaré) núbiai uralkodó
 Ini (Merhotepré) egyiptomi uralkodó
 Ini (Mersepszeszré) egyiptomi uralkodó
 Ini (Menheperré) thébai uralkodó
 Ini vagy Ineni, egyiptomi királyné

Egyéb
 INI fájlformátum